Szakál Ferenc (1657–1726 után) erdélyi naplóíró, ácsmester, unitárius gondnok
 Szakál Ferenc (1941–2018) agrármérnök, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő (1994–1998)
 Szakál Ferenc (?) Junior Prima díjas építésztervező

Hasonló nevűek
 Szakal Ferenc (1917–2001) színművész